Кубок Казахстана по футболу 2003 года — 12-й розыгрыш национального Кубка, в котором приняли участие 40 команд.

Финальный матч состоялся 11 ноября 2003 года в Алма-Ате на Центральном стадионе.

Обладателем Кубка стал алма-атинский «Кайрат», обыгравший в финале костанайский «Тобол».

1/32 финала 

Матчи состоялись с 3 апреля по 7 апреля 2003 года.

1/16 финала 

Матчи состоялись 5 мая 2003 года.

1/8 финала 

Матчи состоялись с 4 июля по 16 июля 2003 года.

1/4 финала 
Матчи состоялись с 27 июля по 15 августа 2003 года.

1/2 финала 
Матчи состоялись 24 сентября и 7 ноября 2003 года.

Финал

Лучшие бомбардиры розыгрыша

Примечания